Гёртемакер () — немецкая фамилия:
 Гёртемакер, Манфред (род. 1951) — немецкий историк
 Гёртемакер, Хайке (род. 1964) — немецкий историк, супруга Манфреда Гёртемакера